Kreios oder Krios ( oder ) ist einer der Titanen der griechischen Mythologie, Sohn der Gaia und des Uranos.

Er ist der Gatte der Eurybia und somit neben Iapetos der einzige Titan der ersten Generation, der sich nicht die eigene Schwester zur Frau nimmt. Mit ihr ist er Vater des Astraios, des Pallas und des Perses.

Es wird angenommen, dass es sich bei Kreios um eine Gottheit handelt, die von der Bevölkerung des Peloponnes verehrt wurde, bis er im Zuge der dorischen Wanderung von den griechischen Göttern verdrängt wurde. Die wohl ursprüngliche Form  legt nahe, dass es sich um eine theriomorph als Widder gedachte Gottheit gehandelt hat, die mit Karneios zu identifizieren ist. Während er einerseits bei Hesiod in die Genealogie der griechischen Götter unter die Titanen eingereiht wurde, wurde er als Karneios mit Apollon identifiziert und weiterhin verehrt.


Mythos 
Als seine Mutter Gaia ihren Söhnen den Auftrag gab, Uranos zu entmannen, hielt er mit seinen Brüdern Hyperion, Koios und Iapetos den gemeinsamen Vater fest. Kronos entmannte ihn dann mit einer Sichel. Interpretationsansätze assoziieren seine Familienverhältnisses und Namensgebung (altgriechisch für Widder) mit den Titeln Titan des Südens bzw. Titan des südlichen Himmels sowie Titan der Sternbilder. Dieser Theorie folgend soll er seinen Vater im Süden festgehalten haben und bildete mit seinen Brüdern die vier Säulen der Erde.

Nach der Niederlage in der Titanomachie wurde er in den Tartaros verbannt.

Stammbaum der Titanen

Literatur

Weblinks 
 Kreios im Theoi Project (englisch)

Anmerkungen 

Titan (Mythologie)
Männliche Gottheit